Julius Berger F.C. é um clube de futebol da Nigéria. Tem sua sede na cidade de Lagos.

Títulos 
 Nigerian Premier League: 1
 2000
 Nigerian FA Cup: 2
 1999, 2002

Jogadores famosos 
  Taribo West
  Rashidi Yekini
  Emmanuel Amunike

Clubes de futebol da Nigéria
Clubes de futebol fundados em 1975